Колрејн има више значења:
 Колрејн (Минесота)
 Колрејн (Северна Каролина)
 Колрејн (Северна Ирска)